est la formule brute de plusieurs isomères.

 hexafluoroacétone, numéro CAS 
 oxyde d'hexafluoropropylène, numéro CAS